Колипа има више значења:

 Колипа (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Колипа (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колипа (Колипа, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику